Il singolare del Bausch & Lomb Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Gabriela Sabatini.

Gabriela Sabatini ha battuto in finale 3–6, 6–3, 7–5 Steffi Graf.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bausch & Lomb Championships 1989